Юрий Мерзляко́в:
 Мерзляков, Юрий Иванович (1940—1995) — советский математик-алгебраист, разработчик терминологии теории АТ-групп.
 Мерзляков, Юрий Николаевич (род. 1949) — советский и российский дипломат.